Хамелеон (фильм, 2001) — комедия Франсиса Вебера с его классическим персонажем Франсуа Пиньоном (Даниэль Отёй)
 Хамелеон (фильм, 2010) — драма режиссёра Жана-Поля Саломе с Марком-Андре Гронденом
 Хамелеон (фильм, 2011) — индийский фильм Сурендера Редди с НТР младшим в главной роли
 Хамелеон (фильм, 2013) — художественный фильм Руфата Гасанова и Эльвина Адыгозела